Stati Uniti d'America
 Richford – città della Contea di Tioga, New York
 Richford – città della Contea di Franklin, Vermont
 Richford – città della Contea di Waushara, Wisconsin